Miloš Ostojić (1991-) – calciatore serbo
 Miloš Ostojić (1996-) – calciatore serbo